Хаю-Кута () (Аймара jayu соль, quta озеро, «солёное озеро», другие написания: ) — частично наполненный водой маар в Альтиплано (Боливия), к северу от солончака Уюни и к востоку от озера Койпаса. Он находится в департаменте Оруро, провинция Ладислао-Кабрера, муниципалитет Salinas de Garci Mendoza, Villa Esperanza Canton. Изначально ошибочно считалось, что это кратер от падения метеорита.

Меньший по размеру маар, названный Ники-Кута («грязевое озеро», Nekhe Khota, Nekhe Kkota), расположен к юго-западу от Хаю-Кута.

Вулканическая активность фреатомагматической природы сформировала маары, вероятно, в голоцене. В ходе этой деятельности были выброшены базальт-трахиандезитовые породы, в том числе ксенолиты, состоящие из гранита. Эти маары принадлежат к группе вулканических центров в Альтиплано. Эти центры в основном состоят из лавовых потоков трахиандезитового и дацитового состава.

Маары, похоже, образуют линеамент с . Однако, исходя из соотношений изотопов свинца и геохимии, продукты извержения мааров не имеют никакого сходства с ними в Чияр-Кулью.

Примечания

Ссылки 
 

Вулканы Боливии
География департамента Оруро